Высотная:

 Высотная — высочайшая вершина Чёрных гор (996 м), самая высокая точка Российско-Китайской границы между Монголией и Кореей. 
 Высотная — строящаяся станция пускового участка Красноярского метрополитена на северо-западе Красноярска.

См. также 
 Высотная улица